Юан Байерс (; 30 июля 1974, Дамфрис, Дамфрис-энд-Галловей, Шотландия, Великобритания) — шотландский кёрлингист, ведущий команды Великобритании на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, ).
 : золото ().
 : золото (, , ), серебро (), бронза ().
 : золото (2003, 2005, 2006, 2008, 2009, , ).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2012, 2013).
 : золото (2012, 2013).

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его сестра — Джен Байерс, чемпионка Шотландии среди женщин.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу